

Persone
 Cesare Orsenigo – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Dante Oreste Orsenigo – politico italiano
 Luca Leoni Orsenigo – politico italiano
 Simone da Orsenigo – architetto italiano
 Vittorio Orsenigo – regista e scrittore italiano

Altro
 Orsenigo – comune italiano in provincia di Como
 Orsenigo – torrente nel comune di Albosaggia
 Radegonda Orsenigo – personaggio del romanzo di Vittorio Imbriani Dio ne scampi dagli Orsenigo